

520001–520100 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 520001 || || 2 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 520002 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 520003 || || 2 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#d6d6d6
| 520004 || || 12 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 520005 || || 14 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 520006 || || 7 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 520007 || || 23 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 520008 || || 23 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 520009 || || 24 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 520010 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 520011 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 520012 || || 9 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#d6d6d6
| 520013 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 520014 || || 25 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 520015 || || 26 d'octubre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 520016 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 520017 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 520018 || || 7 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 520019 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 520020 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#d6d6d6
| 520021 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 520022 || || 4 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 520023 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 520024 || || 31 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 520025 || || 19 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 520026 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#d6d6d6
| 520027 || || 1 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 520028 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 520029 || || 2 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 520030 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#d6d6d6
| 520031 || || 9 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#d6d6d6
| 520032 || || 2 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 520033 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 520034 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 520035 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 520036 || || 2 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 520037 || || 6 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 520038 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#fefefe
| 520039 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 520040 || || 8 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#d6d6d6
| 520041 || || 14 d'octubre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 520042 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 520043 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#d6d6d6
| 520044 || || 11 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 520045 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 520046 || || 2 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 520047 || || 9 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#d6d6d6
| 520048 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 520049 || || 10 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 520050 || || 10 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#E9E9E9
| 520051 || || 9 de novembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=052 bgcolor=#E9E9E9
| 520052 || || 7 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 520053 || || 26 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#fefefe
| 520054 || || 6 de novembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 520055 || || 22 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 520056 || || 12 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#d6d6d6
| 520057 || || 10 d'agost de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#E9E9E9
| 520058 || || 1 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 520059 || || 26 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#d6d6d6
| 520060 || || 26 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#d6d6d6
| 520061 || || 26 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#d6d6d6
| 520062 || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 520063 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#d6d6d6
| 520064 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 520065 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#E9E9E9
| 520066 || || 27 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#fefefe
| 520067 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 520068 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#d6d6d6
| 520069 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 520070 || || 28 de novembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 520071 || || 29 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 520072 || || 30 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 520073 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#d6d6d6
| 520074 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 520075 || || 29 de novembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 520076 || || 12 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 520077 || || 28 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 520078 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 520079 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 520080 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#d6d6d6
| 520081 || || 6 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#d6d6d6
| 520082 || || 16 de setembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 520083 || || 10 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#E9E9E9
| 520084 || || 30 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 520085 || || 11 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 520086 || || 20 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 520087 || || 12 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 520088 || || 14 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 520089 || || 19 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#E9E9E9
| 520090 || || 13 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 520091 || || 4 de desembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#E9E9E9
| 520092 || || 8 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 520093 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 520094 || || 10 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#E9E9E9
| 520095 || || 25 de desembre de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 520096 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 520097 || || 25 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#d6d6d6
| 520098 || || 26 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 520099 || || 13 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#d6d6d6
| 520100 || || 27 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

520101–520200 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 520101 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 520102 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 520103 || || 6 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 520104 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#d6d6d6
| 520105 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 520106 || || 8 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 520107 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#fefefe
| 520108 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#d6d6d6
| 520109 || || 28 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#E9E9E9
| 520110 || || 26 d'agost de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#fefefe
| 520111 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 520112 || || 20 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 520113 || || 1 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#d6d6d6
| 520114 || || 28 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#d6d6d6
| 520115 || || 2 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 520116 || || 3 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 520117 || || 28 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#d6d6d6
| 520118 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#fefefe
| 520119 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 520120 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#E9E9E9
| 520121 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 520122 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 520123 || || 9 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 520124 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 520125 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 520126 || || 12 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#fefefe
| 520127 || || 12 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 520128 || || 15 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 520129 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#fefefe
| 520130 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#d6d6d6
| 520131 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 520132 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 520133 || || 24 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#d6d6d6
| 520134 || || 10 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#fefefe
| 520135 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#d6d6d6
| 520136 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 520137 || || 9 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#d6d6d6
| 520138 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#d6d6d6
| 520139 || || 2 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#d6d6d6
| 520140 || || 25 de gener de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 520141 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 520142 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 520143 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#fefefe
| 520144 || || 7 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 520145 || || 10 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 520146 || || 28 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 520147 || || 13 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 520148 || || 30 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 520149 || || 30 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 520150 || || 19 d'octubre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#E9E9E9
| 520151 || || 30 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 520152 || || 22 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#d6d6d6
| 520153 || || 28 de març de 2009 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 520154 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 520155 || || 22 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#E9E9E9
| 520156 || || 27 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 520157 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#E9E9E9
| 520158 || || 13 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#E9E9E9
| 520159 || || 29 de gener de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#d6d6d6
| 520160 || || 30 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#E9E9E9
| 520161 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#d6d6d6
| 520162 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=163 bgcolor=#d6d6d6
| 520163 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#E9E9E9
| 520164 || || 14 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 520165 || || 10 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#fefefe
| 520166 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 520167 || || 19 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 520168 || || 13 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 520169 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 520170 || || 1 d'octubre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 520171 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#d6d6d6
| 520172 || || 25 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#E9E9E9
| 520173 || || 11 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#E9E9E9
| 520174 || || 11 de setembre de 2007 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#E9E9E9
| 520175 || || 11 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#fefefe
| 520176 || || 18 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#E9E9E9
| 520177 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#fefefe
| 520178 || || 11 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#fefefe
| 520179 || || 25 de març de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#fefefe
| 520180 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#fefefe
| 520181 || || 16 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#fefefe
| 520182 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#fefefe
| 520183 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#fefefe
| 520184 || || 17 d'abril de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#fefefe
| 520185 || || 8 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 520186 || || 25 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#fefefe
| 520187 || || 7 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#fefefe
| 520188 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#fefefe
| 520189 || || 25 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 520190 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#fefefe
| 520191 || || 5 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#E9E9E9
| 520192 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#E9E9E9
| 520193 || || 23 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#d6d6d6
| 520194 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 520195 || || 30 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 520196 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 520197 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#E9E9E9
| 520198 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#E9E9E9
| 520199 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#E9E9E9
| 520200 || || 9 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

520201–520300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 520201 || || 12 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 520202 || || 24 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#fefefe
| 520203 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 520204 || || 19 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 520205 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#E9E9E9
| 520206 || || 26 de febrer de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#fefefe
| 520207 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#E9E9E9
| 520208 || || 23 de gener de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#d6d6d6
| 520209 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#E9E9E9
| 520210 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 520211 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#E9E9E9
| 520212 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#E9E9E9
| 520213 || || 12 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 520214 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#E9E9E9
| 520215 || || 21 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#E9E9E9
| 520216 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 520217 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 520218 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#d6d6d6
| 520219 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#E9E9E9
| 520220 || || 14 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 520221 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#d6d6d6
| 520222 || || 11 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#d6d6d6
| 520223 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 520224 || || 28 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#E9E9E9
| 520225 || || 7 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#d6d6d6
| 520226 || || 20 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#d6d6d6
| 520227 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#E9E9E9
| 520228 || || 9 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#E9E9E9
| 520229 || || 28 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#d6d6d6
| 520230 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#d6d6d6
| 520231 || || 15 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#E9E9E9
| 520232 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#d6d6d6
| 520233 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#d6d6d6
| 520234 || || 3 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#E9E9E9
| 520235 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#d6d6d6
| 520236 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#d6d6d6
| 520237 || || 22 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#E9E9E9
| 520238 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#d6d6d6
| 520239 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#E9E9E9
| 520240 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 520241 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#d6d6d6
| 520242 || || 16 de gener de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#E9E9E9
| 520243 || || 15 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#E9E9E9
| 520244 || || 14 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#E9E9E9
| 520245 || || 2 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#d6d6d6
| 520246 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#E9E9E9
| 520247 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#E9E9E9
| 520248 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 520249 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#E9E9E9
| 520250 || || 24 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#E9E9E9
| 520251 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#E9E9E9
| 520252 || || 5 d'octubre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 520253 || || 9 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 520254 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 520255 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 520256 || || 8 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 520257 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 520258 || || 27 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#E9E9E9
| 520259 || || 24 d'agost de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#d6d6d6
| 520260 || || 20 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#d6d6d6
| 520261 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 520262 || || 5 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#E9E9E9
| 520263 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#d6d6d6
| 520264 || || 7 de novembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#d6d6d6
| 520265 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#d6d6d6
| 520266 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#d6d6d6
| 520267 || || 2 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#d6d6d6
| 520268 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#d6d6d6
| 520269 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#d6d6d6
| 520270 || || 25 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#d6d6d6
| 520271 || || 28 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#d6d6d6
| 520272 || || 2 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#E9E9E9
| 520273 || || 2 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#E9E9E9
| 520274 || || 10 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#E9E9E9
| 520275 || || 18 d'octubre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#d6d6d6
| 520276 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#d6d6d6
| 520277 || || 28 de juliol de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 520278 || || 25 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#d6d6d6
| 520279 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#E9E9E9
| 520280 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#d6d6d6
| 520281 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#d6d6d6
| 520282 || || 9 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#d6d6d6
| 520283 || || 12 de desembre de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#E9E9E9
| 520284 || || 4 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#E9E9E9
| 520285 || || 27 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#d6d6d6
| 520286 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#E9E9E9
| 520287 || || 11 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#d6d6d6
| 520288 || || 21 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#E9E9E9
| 520289 || || 11 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 520290 || || 28 de febrer de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#d6d6d6
| 520291 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#E9E9E9
| 520292 || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 520293 || || 26 de febrer de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#d6d6d6
| 520294 || || 7 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#E9E9E9
| 520295 || || 23 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 520296 || || 7 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 520297 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#E9E9E9
| 520298 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#E9E9E9
| 520299 || || 28 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#d6d6d6
| 520300 || || 21 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

520301–520400 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 520301 || || 21 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#d6d6d6
| 520302 || || 24 de març de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#E9E9E9
| 520303 || || 13 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#E9E9E9
| 520304 || || 23 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#E9E9E9
| 520305 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#E9E9E9
| 520306 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#E9E9E9
| 520307 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#d6d6d6
| 520308 || || 29 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#d6d6d6
| 520309 || || 24 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#d6d6d6
| 520310 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#d6d6d6
| 520311 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#d6d6d6
| 520312 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#d6d6d6
| 520313 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#E9E9E9
| 520314 || || 31 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 520315 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 520316 || || 24 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 520317 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#E9E9E9
| 520318 || || 1 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 520319 || || 12 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#E9E9E9
| 520320 || || 4 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#E9E9E9
| 520321 || || 28 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#E9E9E9
| 520322 || || 1 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#E9E9E9
| 520323 || || 1 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#d6d6d6
| 520324 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#d6d6d6
| 520325 || || 13 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#d6d6d6
| 520326 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#E9E9E9
| 520327 || || 28 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=328 bgcolor=#E9E9E9
| 520328 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#E9E9E9
| 520329 || || 1 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#E9E9E9
| 520330 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#E9E9E9
| 520331 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#d6d6d6
| 520332 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#d6d6d6
| 520333 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#d6d6d6
| 520334 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#E9E9E9
| 520335 || || 1 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#d6d6d6
| 520336 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#E9E9E9
| 520337 || || 12 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#d6d6d6
| 520338 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#d6d6d6
| 520339 || || 13 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#E9E9E9
| 520340 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#d6d6d6
| 520341 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#E9E9E9
| 520342 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#E9E9E9
| 520343 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#d6d6d6
| 520344 || || 4 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#d6d6d6
| 520345 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#d6d6d6
| 520346 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#E9E9E9
| 520347 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#E9E9E9
| 520348 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#d6d6d6
| 520349 || || 12 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#E9E9E9
| 520350 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#d6d6d6
| 520351 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#E9E9E9
| 520352 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#d6d6d6
| 520353 || || 4 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#d6d6d6
| 520354 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#d6d6d6
| 520355 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#E9E9E9
| 520356 || || 5 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#d6d6d6
| 520357 || || 24 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#E9E9E9
| 520358 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#d6d6d6
| 520359 || || 9 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#d6d6d6
| 520360 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#d6d6d6
| 520361 || || 25 de març de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 520362 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#E9E9E9
| 520363 || || 19 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#E9E9E9
| 520364 || || 7 de novembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 520365 || || 26 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#d6d6d6
| 520366 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#E9E9E9
| 520367 || || 9 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#E9E9E9
| 520368 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#E9E9E9
| 520369 || || 20 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#E9E9E9
| 520370 || || 22 de desembre de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#E9E9E9
| 520371 || || 7 de març de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#E9E9E9
| 520372 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 520373 || || 6 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#E9E9E9
| 520374 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#E9E9E9
| 520375 || || 21 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#E9E9E9
| 520376 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#d6d6d6
| 520377 || || 24 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#E9E9E9
| 520378 || || 21 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#E9E9E9
| 520379 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#E9E9E9
| 520380 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#E9E9E9
| 520381 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#E9E9E9
| 520382 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#d6d6d6
| 520383 || || 30 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#d6d6d6
| 520384 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#E9E9E9
| 520385 || || 23 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#E9E9E9
| 520386 || || 25 d'abril de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 520387 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#E9E9E9
| 520388 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#E9E9E9
| 520389 || || 29 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#E9E9E9
| 520390 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#E9E9E9
| 520391 || || 17 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#d6d6d6
| 520392 || || 28 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#E9E9E9
| 520393 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#E9E9E9
| 520394 || || 29 d'abril de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 520395 || || 8 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 520396 || || 20 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#E9E9E9
| 520397 || || 14 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#E9E9E9
| 520398 || || 5 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#FA8072
| 520399 || || 15 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#E9E9E9
| 520400 || || 5 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

520401–520500 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 520401 || || 15 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#E9E9E9
| 520402 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#E9E9E9
| 520403 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#E9E9E9
| 520404 || || 19 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#E9E9E9
| 520405 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#E9E9E9
| 520406 || || 18 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#d6d6d6
| 520407 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#d6d6d6
| 520408 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#d6d6d6
| 520409 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#E9E9E9
| 520410 || || 23 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#E9E9E9
| 520411 || || 26 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#E9E9E9
| 520412 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#E9E9E9
| 520413 || || 16 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#d6d6d6
| 520414 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#d6d6d6
| 520415 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#E9E9E9
| 520416 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#d6d6d6
| 520417 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#d6d6d6
| 520418 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#d6d6d6
| 520419 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#d6d6d6
| 520420 || || 12 de gener de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#E9E9E9
| 520421 || || 10 de gener de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#E9E9E9
| 520422 || || 4 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#E9E9E9
| 520423 || || 9 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#E9E9E9
| 520424 || || 26 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#E9E9E9
| 520425 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#d6d6d6
| 520426 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#E9E9E9
| 520427 || || 5 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#E9E9E9
| 520428 || || 17 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#E9E9E9
| 520429 || || 9 de desembre de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#d6d6d6
| 520430 || || 9 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 520431 || || 13 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#E9E9E9
| 520432 || || 19 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#d6d6d6
| 520433 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#E9E9E9
| 520434 || || 28 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 520435 || || 16 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 520436 || || 24 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#E9E9E9
| 520437 || || 8 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#E9E9E9
| 520438 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#E9E9E9
| 520439 || || 8 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#E9E9E9
| 520440 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#E9E9E9
| 520441 || || 30 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#E9E9E9
| 520442 || || 29 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#d6d6d6
| 520443 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#E9E9E9
| 520444 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#E9E9E9
| 520445 || || 8 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#E9E9E9
| 520446 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#E9E9E9
| 520447 || || 1 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#E9E9E9
| 520448 || || 19 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#E9E9E9
| 520449 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#E9E9E9
| 520450 || || 23 de juny de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#E9E9E9
| 520451 || || 5 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#E9E9E9
| 520452 || || 31 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 520453 || || 20 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 520454 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 520455 || || 19 de setembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#d6d6d6
| 520456 || || 28 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#E9E9E9
| 520457 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#d6d6d6
| 520458 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#d6d6d6
| 520459 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#E9E9E9
| 520460 || || 15 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 520461 || || 10 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 520462 || || 25 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#E9E9E9
| 520463 || || 30 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#d6d6d6
| 520464 || || 16 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#E9E9E9
| 520465 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=466 bgcolor=#E9E9E9
| 520466 || || 21 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#d6d6d6
| 520467 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#E9E9E9
| 520468 || || 29 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#d6d6d6
| 520469 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#E9E9E9
| 520470 || || 6 de gener de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#E9E9E9
| 520471 || || 23 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#E9E9E9
| 520472 || || 23 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#d6d6d6
| 520473 || || 11 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#E9E9E9
| 520474 || || 23 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#E9E9E9
| 520475 || || 8 de juny de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 520476 || || 5 de maig de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#d6d6d6
| 520477 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#d6d6d6
| 520478 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#d6d6d6
| 520479 || || 15 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#d6d6d6
| 520480 || || 25 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 520481 || || 2 de febrer de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#E9E9E9
| 520482 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 520483 || || 25 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#d6d6d6
| 520484 || || 29 de desembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#d6d6d6
| 520485 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 520486 || || 20 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#d6d6d6
| 520487 || || 18 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#E9E9E9
| 520488 || || 26 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 520489 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#E9E9E9
| 520490 || || 3 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=491 bgcolor=#d6d6d6
| 520491 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=492 bgcolor=#d6d6d6
| 520492 || || 12 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 520493 || || 30 de novembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#d6d6d6
| 520494 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#fefefe
| 520495 || || 9 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 520496 || || 23 de maig de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 520497 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 520498 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 520499 || || 6 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 520500 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

520501–520600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 520501 || || 15 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#d6d6d6
| 520502 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#d6d6d6
| 520503 || || 21 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#d6d6d6
| 520504 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#d6d6d6
| 520505 || || 21 d'agost de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#d6d6d6
| 520506 || || 29 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#d6d6d6
| 520507 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 520508 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 520509 || || 10 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#d6d6d6
| 520510 || || 1 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 520511 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#d6d6d6
| 520512 || || 9 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#d6d6d6
| 520513 || || 28 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#d6d6d6
| 520514 || || 3 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 520515 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#d6d6d6
| 520516 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#d6d6d6
| 520517 || || 11 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#fefefe
| 520518 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#d6d6d6
| 520519 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 520520 || || 8 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 520521 || || 25 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#d6d6d6
| 520522 || || 5 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 520523 || || 10 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#E9E9E9
| 520524 || || 25 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 520525 || || 4 d'abril de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 520526 || || 30 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 520527 || || 25 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 520528 || || 17 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#d6d6d6
| 520529 || || 9 de juny de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 520530 || || 25 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#d6d6d6
| 520531 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#d6d6d6
| 520532 || || 6 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#d6d6d6
| 520533 || || 9 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#d6d6d6
| 520534 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#d6d6d6
| 520535 || || 18 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#d6d6d6
| 520536 || || 12 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 520537 || || 10 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#d6d6d6
| 520538 || || 21 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#d6d6d6
| 520539 || || 21 de juny de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#d6d6d6
| 520540 || || 25 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#d6d6d6
| 520541 || || 26 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#d6d6d6
| 520542 || || 27 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 520543 || || 27 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#d6d6d6
| 520544 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#d6d6d6
| 520545 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 520546 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#d6d6d6
| 520547 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 520548 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#d6d6d6
| 520549 || || 19 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 520550 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 520551 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 520552 || || 29 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 520553 || || 6 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#d6d6d6
| 520554 || || 29 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 520555 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#d6d6d6
| 520556 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#d6d6d6
| 520557 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#d6d6d6
| 520558 || || 15 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 520559 || || 18 d'octubre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 520560 || || 30 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 520561 || || 2 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#E9E9E9
| 520562 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 520563 || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#d6d6d6
| 520564 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#d6d6d6
| 520565 || || 2 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#E9E9E9
| 520566 || || 28 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#d6d6d6
| 520567 || || 5 de maig de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#d6d6d6
| 520568 || || 1 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#d6d6d6
| 520569 || || 18 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#d6d6d6
| 520570 || || 23 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 520571 || || 4 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#E9E9E9
| 520572 || || 20 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#d6d6d6
| 520573 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#d6d6d6
| 520574 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#d6d6d6
| 520575 || || 15 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 520576 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 520577 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#d6d6d6
| 520578 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#d6d6d6
| 520579 || || 8 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 520580 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#E9E9E9
| 520581 || || 16 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#d6d6d6
| 520582 || || 30 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#d6d6d6
| 520583 || || 8 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#d6d6d6
| 520584 || || 11 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#FFC2E0
| 520585 || || 23 de juliol de 2014 || SONEAR || SONEAR Obs. || AMO ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 520586 || || 14 de febrer de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#E9E9E9
| 520587 || || 4 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#E9E9E9
| 520588 || || 25 d'octubre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=589 bgcolor=#E9E9E9
| 520589 || || 8 de març de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#E9E9E9
| 520590 || || 17 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 520591 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#d6d6d6
| 520592 || || 27 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#E9E9E9
| 520593 || || 2 de juny de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#E9E9E9
| 520594 || || 9 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#E9E9E9
| 520595 || || 18 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#d6d6d6
| 520596 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#d6d6d6
| 520597 || || 9 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 520598 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#E9E9E9
| 520599 || || 22 d'octubre de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#E9E9E9
| 520600 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

520601–520700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 520601 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#d6d6d6
| 520602 || || 10 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#E9E9E9
| 520603 || || 2 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 520604 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#E9E9E9
| 520605 || || 25 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 520606 || || 30 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 520607 || || 27 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 520608 || || 2 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#E9E9E9
| 520609 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#E9E9E9
| 520610 || || 30 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#E9E9E9
| 520611 || || 30 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#E9E9E9
| 520612 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 520613 || || 18 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#E9E9E9
| 520614 || || 8 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#E9E9E9
| 520615 || || 29 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 520616 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#fefefe
| 520617 || || 17 de febrer de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 520618 || || 29 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 520619 || || 7 d'octubre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#E9E9E9
| 520620 || || 12 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 520621 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 520622 || || 30 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 520623 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#E9E9E9
| 520624 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#E9E9E9
| 520625 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#fefefe
| 520626 || || 31 de juliol de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 520627 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#fefefe
| 520628 || || 7 d'abril de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#E9E9E9
| 520629 || || 22 d'abril de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 520630 || || 4 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 520631 || || 6 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#E9E9E9
| 520632 || || 7 de maig de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 520633 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 520634 || || 12 de maig de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 520635 || || 3 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 520636 || || 15 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#E9E9E9
| 520637 || || 26 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 520638 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#fefefe
| 520639 || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#E9E9E9
| 520640 || || 26 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 520641 || || 3 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 520642 || || 30 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 520643 || || 3 de gener de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 520644 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#d6d6d6
| 520645 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#E9E9E9
| 520646 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 520647 || || 13 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 520648 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#E9E9E9
| 520649 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#E9E9E9
| 520650 || || 21 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#E9E9E9
| 520651 || || 7 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#d6d6d6
| 520652 || || 15 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#E9E9E9
| 520653 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#E9E9E9
| 520654 || || 28 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 520655 || || 11 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 520656 || || 19 de gener de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 520657 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 520658 || || 10 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#E9E9E9
| 520659 || || 7 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 520660 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#E9E9E9
| 520661 || || 15 de març de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#E9E9E9
| 520662 || || 29 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 520663 || || 30 d'agost de 2008 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#E9E9E9
| 520664 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 520665 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 520666 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#E9E9E9
| 520667 || || 30 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 520668 || || 6 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#d6d6d6
| 520669 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 520670 || || 4 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 520671 || || 25 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 520672 || || 13 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 520673 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#d6d6d6
| 520674 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 520675 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 520676 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#E9E9E9
| 520677 || || 31 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 520678 || || 13 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 520679 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 520680 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#E9E9E9
| 520681 || || 29 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 520682 || || 13 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#E9E9E9
| 520683 || || 15 de març de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 520684 || || 23 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 520685 || || 22 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 520686 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#E9E9E9
| 520687 || || 11 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 520688 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#E9E9E9
| 520689 || || 15 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 520690 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 520691 || || 16 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 520692 || || 12 de maig de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 520693 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 520694 || || 31 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 520695 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 520696 || || 13 de maig de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 520697 || || 23 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 520698 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 520699 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 520700 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

520701–520800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 520701 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#E9E9E9
| 520702 || || 3 de gener de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 520703 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 520704 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 520705 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#E9E9E9
| 520706 || || 4 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#E9E9E9
| 520707 || || 27 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 520708 || || 25 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 520709 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#E9E9E9
| 520710 || || 11 de maig de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#E9E9E9
| 520711 || || 26 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#E9E9E9
| 520712 || || 4 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 520713 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 520714 || || 13 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#d6d6d6
| 520715 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#E9E9E9
| 520716 || || 14 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#E9E9E9
| 520717 || || 27 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 520718 || || 9 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#d6d6d6
| 520719 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=720 bgcolor=#E9E9E9
| 520720 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#E9E9E9
| 520721 || || 2 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#E9E9E9
| 520722 || || 27 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#E9E9E9
| 520723 || || 17 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#E9E9E9
| 520724 || || 15 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 520725 || || 25 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#E9E9E9
| 520726 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#E9E9E9
| 520727 || || 3 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#E9E9E9
| 520728 || || 29 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 520729 || || 30 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 520730 || || 30 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#E9E9E9
| 520731 || || 2 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#E9E9E9
| 520732 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#E9E9E9
| 520733 || || 1 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 520734 || || 3 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 520735 || || 13 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 520736 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 520737 || || 29 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#fefefe
| 520738 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 520739 || || 31 d'agost de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 520740 || || 28 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 520741 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 520742 || || 26 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 520743 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 520744 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 520745 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#E9E9E9
| 520746 || || 16 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 520747 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 520748 || || 29 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 520749 || || 5 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 520750 || || 23 d'agost de 2008 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#E9E9E9
| 520751 || || 31 d'agost de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 520752 || || 24 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#E9E9E9
| 520753 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#E9E9E9
| 520754 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 520755 || || 6 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#d6d6d6
| 520756 || || 22 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#d6d6d6
| 520757 || || 24 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#d6d6d6
| 520758 || || 21 d'abril de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#d6d6d6
| 520759 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 520760 || || 9 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 520761 || || 22 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#fefefe
| 520762 || || 14 de març de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=763 bgcolor=#E9E9E9
| 520763 || || 29 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#d6d6d6
| 520764 || || 29 d'agost de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#E9E9E9
| 520765 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 520766 || || 19 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#d6d6d6
| 520767 || || 25 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#d6d6d6
| 520768 || || 24 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#d6d6d6
| 520769 || || 7 d'agost de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#d6d6d6
| 520770 || || 26 de febrer de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#d6d6d6
| 520771 || || 25 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#d6d6d6
| 520772 || || 25 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 520773 || || 23 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#d6d6d6
| 520774 || || 24 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#d6d6d6
| 520775 || || 29 de setembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#d6d6d6
| 520776 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#d6d6d6
| 520777 || || 7 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#d6d6d6
| 520778 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#d6d6d6
| 520779 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#E9E9E9
| 520780 || || 29 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#E9E9E9
| 520781 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 520782 || || 27 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#d6d6d6
| 520783 || || 30 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#E9E9E9
| 520784 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#d6d6d6
| 520785 || || 2 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#E9E9E9
| 520786 || || 8 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#E9E9E9
| 520787 || || 6 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#d6d6d6
| 520788 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#d6d6d6
| 520789 || || 30 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#d6d6d6
| 520790 || || 1 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#E9E9E9
| 520791 || || 25 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#E9E9E9
| 520792 || || 23 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#d6d6d6
| 520793 || || 8 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#E9E9E9
| 520794 || || 1 de novembre de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 520795 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#d6d6d6
| 520796 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#d6d6d6
| 520797 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#E9E9E9
| 520798 || || 2 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#d6d6d6
| 520799 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#E9E9E9
| 520800 || || 22 de març de 2012 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

520801–520900 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 520801 || || 25 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#E9E9E9
| 520802 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#E9E9E9
| 520803 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#E9E9E9
| 520804 || || 18 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#d6d6d6
| 520805 || || 19 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#d6d6d6
| 520806 || || 21 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#d6d6d6
| 520807 || || 28 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#FFC2E0
| 520808 || || 5 d'octubre de 2014 || WISE || WISE || APO ||  —
|-id=809 bgcolor=#d6d6d6
| 520809 || || 3 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#d6d6d6
| 520810 || || 6 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 520811 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#d6d6d6
| 520812 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#d6d6d6
| 520813 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#d6d6d6
| 520814 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#d6d6d6
| 520815 || || 15 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 520816 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#E9E9E9
| 520817 || || 12 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#E9E9E9
| 520818 || || 3 d'octubre de 2014 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#d6d6d6
| 520819 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#E9E9E9
| 520820 || || 17 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#d6d6d6
| 520821 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#d6d6d6
| 520822 || || 16 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#E9E9E9
| 520823 || || 26 de setembre de 2014 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#d6d6d6
| 520824 || || 1 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#d6d6d6
| 520825 || || 27 de setembre de 2003 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#d6d6d6
| 520826 || || 18 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#d6d6d6
| 520827 || || 1 de març de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#d6d6d6
| 520828 || || 1 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#d6d6d6
| 520829 || || 2 de març de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#d6d6d6
| 520830 || || 28 de setembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#d6d6d6
| 520831 || || 21 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#d6d6d6
| 520832 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#E9E9E9
| 520833 || || 11 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#E9E9E9
| 520834 || || 14 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#d6d6d6
| 520835 || || 24 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#E9E9E9
| 520836 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#d6d6d6
| 520837 || || 4 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#E9E9E9
| 520838 || || 12 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#d6d6d6
| 520839 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#d6d6d6
| 520840 || || 25 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 520841 || || 26 d'octubre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 520842 || || 30 de desembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#d6d6d6
| 520843 || || 28 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#d6d6d6
| 520844 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#E9E9E9
| 520845 || || 25 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#E9E9E9
| 520846 || || 16 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#d6d6d6
| 520847 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#E9E9E9
| 520848 || || 28 de juliol de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#d6d6d6
| 520849 || || 20 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#d6d6d6
| 520850 || || 19 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#E9E9E9
| 520851 || || 11 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#d6d6d6
| 520852 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#d6d6d6
| 520853 || || 29 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#d6d6d6
| 520854 || || 24 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#E9E9E9
| 520855 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#d6d6d6
| 520856 || || 30 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#d6d6d6
| 520857 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#fefefe
| 520858 || || 1 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#d6d6d6
| 520859 || || 23 de novembre de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#d6d6d6
| 520860 || || 30 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#E9E9E9
| 520861 || || 27 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#FFC2E0
| 520862 || || 3 d'octubre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS || AMO ||  —
|-id=863 bgcolor=#E9E9E9
| 520863 || || 10 de novembre de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#d6d6d6
| 520864 || || 29 d'abril de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#d6d6d6
| 520865 || || 22 de juny de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#d6d6d6
| 520866 || || 20 de setembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#d6d6d6
| 520867 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#d6d6d6
| 520868 || || 16 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#E9E9E9
| 520869 || || 16 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#d6d6d6
| 520870 || || 7 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 520871 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#d6d6d6
| 520872 || || 16 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#d6d6d6
| 520873 || || 25 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 520874 || || 16 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 520875 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#d6d6d6
| 520876 || || 18 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#d6d6d6
| 520877 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#d6d6d6
| 520878 || || 6 de setembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#d6d6d6
| 520879 || || 21 de maig de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 520880 || || 29 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#fefefe
| 520881 || || 28 de febrer de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#d6d6d6
| 520882 || || 16 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#E9E9E9
| 520883 || || 18 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#E9E9E9
| 520884 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#d6d6d6
| 520885 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=886 bgcolor=#fefefe
| 520886 || || 17 de març de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 520887 || || 13 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 520888 || || 14 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 520889 || || 12 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 520890 || || 20 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 520891 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#d6d6d6
| 520892 || || 20 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 520893 || || 9 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#fefefe
| 520894 || || 13 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#d6d6d6
| 520895 || || 23 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 520896 || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#d6d6d6
| 520897 || || 19 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#d6d6d6
| 520898 || || 29 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 520899 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#fefefe
| 520900 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

520901–521000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 520901 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#d6d6d6
| 520902 || || 13 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#E9E9E9
| 520903 || || 9 d'agost de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 520904 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#d6d6d6
| 520905 || || 22 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 520906 || || 16 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#d6d6d6
| 520907 || || 14 de juliol de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#fefefe
| 520908 || || 14 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#d6d6d6
| 520909 || || 7 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#E9E9E9
| 520910 || || 10 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 520911 || || 24 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#E9E9E9
| 520912 || || 24 de novembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 520913 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 520914 || || 31 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#d6d6d6
| 520915 || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#E9E9E9
| 520916 || || 3 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 520917 || || 11 d'abril de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 520918 || || 18 de novembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#fefefe
| 520919 || || 26 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#d6d6d6
| 520920 || || 10 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#d6d6d6
| 520921 || || 1 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#d6d6d6
| 520922 || || 25 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 520923 || || 7 de desembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#E9E9E9
| 520924 || || 13 d'abril de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 520925 || || 14 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 520926 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 520927 || || 12 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 520928 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#fefefe
| 520929 || || 15 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 520930 || || 25 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#d6d6d6
| 520931 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#d6d6d6
| 520932 || || 11 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#d6d6d6
| 520933 || || 25 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 520934 || || 22 d'octubre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#fefefe
| 520935 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 520936 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 520937 || || 15 de juny de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#E9E9E9
| 520938 || || 27 de gener de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#d6d6d6
| 520939 || || 3 de juny de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#E9E9E9
| 520940 || || 26 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 520941 || || 3 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 520942 || || 9 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#fefefe
| 520943 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#d6d6d6
| 520944 || || 22 d'abril de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#fefefe
| 520945 || || 2 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#FA8072
| 520946 || || 4 d'abril de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#d6d6d6
| 520947 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#fefefe
| 520948 || || 20 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 520949 || || 26 d'octubre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#E9E9E9
| 520950 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#d6d6d6
| 520951 || || 29 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#d6d6d6
| 520952 || || 21 de desembre de 2014 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#fefefe
| 520953 || || 14 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#fefefe
| 520954 || || 16 de març de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#E9E9E9
| 520955 || || 28 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#E9E9E9
| 520956 || || 14 de setembre de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#E9E9E9
| 520957 || || 15 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 520958 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#fefefe
| 520959 || || 1 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#E9E9E9
| 520960 || || 30 de gener de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 520961 || || 2 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#d6d6d6
| 520962 || || 30 de setembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#E9E9E9
| 520963 || || 28 de gener de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#E9E9E9
| 520964 || || 11 d'abril de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#E9E9E9
| 520965 || || 29 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#E9E9E9
| 520966 || || 29 d'abril de 2012 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 520967 || || 11 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#E9E9E9
| 520968 || || 28 d'agost de 2013 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 520969 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#E9E9E9
| 520970 || || 29 de desembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#fefefe
| 520971 || || 13 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#E9E9E9
| 520972 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 520973 || || 19 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#fefefe
| 520974 || || 1 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#fefefe
| 520975 || || 9 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 520976 || || 23 de novembre de 2014 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 520977 || || 18 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 520978 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#E9E9E9
| 520979 || || 8 de febrer de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#E9E9E9
| 520980 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#E9E9E9
| 520981 || || 26 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#E9E9E9
| 520982 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#fefefe
| 520983 || || 30 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#fefefe
| 520984 || || 13 de maig de 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 520985 || || 28 de juliol de 2012 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#E9E9E9
| 520986 || || 10 de gener de 2002 || Cima Ekar || ADAS ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 520987 || || 15 de setembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 520988 || || 20 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 520989 || || 5 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 520990 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 520991 || || 9 de novembre de 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#fefefe
| 520992 || || 17 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#fefefe
| 520993 || || 19 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#fefefe
| 520994 || || 9 de juny de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#E9E9E9
| 520995 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#E9E9E9
| 520996 || || 14 de setembre de 2013 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#fefefe
| 520997 || || 28 de gener de 2015 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#fefefe
| 520998 || || 24 d'agost de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#fefefe
| 520999 || || 28 de novembre de 2011 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#fefefe
| 521000 || || 8 d'agost de 2013 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (520001)-(525000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides